Fetus est le premier album studio de Franco Battiato, sorti en .

En Italie l'album a été vendu à  exemplaires.

Liste des titres 

 Fetus - (2:39)
 Una cellula - (2:55)
 Cariocinesi - (1:59)
 Energia - (4:31)
 Fenomenologia (3:51)
 Meccanica - (6:11)
 Anafase - (5:36)
 Mutazione - (2:58)

Notes et références 

Premier album musical sorti en 1972